Maekawa ist der Familienname folgender Personen:

 Daiya Maekawa (* 1994), japanischer Fußballspieler
 Fumio Maekawa (1908–1984), japanischer Botaniker
 Maekawa Haruo (1911–1989), japanischer Geschäftsmann
 Kazuya Maekawa (* 1968), japanischer Fußballtorhüter
 Light Shinjiro Maekawa, anglikanischer Bischof von South Tokyo (seit 1941)
 Kunio Maekawa (1905–1986), japanischer Architekt
 Mamoru Maekawa (* 1942), japanischer Informatiker (siehe auch Maekawa-Algorithmus)
 Nitarō Maekawa (* 1954), japanischer Pilzkundler
 Maekawa Samio (1903–1990), japanischer Lyriker
 Maekawa Sempan (1888–1960), japanischer Maler
 Taiga Maekawa (* 1996), japanischer Fußballspieler
 Tomoyuki Maekawa (* 1999), japanischer Fußballspieler

Siehe auch:

 Satz von Maekawa